Blacksmith Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blacksmith Lake (Michigan)
 Blacksmith Lake (Cass County, Minnesota)
 Blacksmith Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Blacksmith Lake (Washington)
 Blacksmith Lake (Wisconsin)